059  – codice che designa l'osservatorio di Lomnický Štit, in Slovacchia
 059  – prefisso telefonico del distretto di Modena